Isabelita puede referirse a:

 Isabelita, película argentina dirigida en 1940 por Manuel Romero. 
 Isabelita, apodo de la expresidenta argentina María Estela Martínez de Perón.